Зона Америка — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (8 сборных) и группы II (12 сборных).

Группа I 
Место проведения: Yacht y Golf Club Paraguayo, Ламбаре, Парагвай, грунт

Дата: 3-6 февраля 2010

Плей-офф 

 сборная Канады переходит в плей-офф Мировой группы II
 сборные Пуэрто-Рико и Кубы выбывают в группу II зоны Америка

Группа II 
Место проведения: Национальный теннисный клуб, Гуаякиль, Эквадор, грунт

Дата: 19-25 апреля 2010

Плей-офф 

 сборные Мексики и Перу переходят в группу I зоны Америка в 2011 году

См. также 
 Кубок Дэвиса 2010. Зона Америка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Америка